José María Blanco puede referirse a:

 José María Blanco (1790-1818), militar venezolano.
 José María "Blanco White" (1775-1841), escritor y teólogo español;
 José María Blanco (o Tres Lomas), ciudad cabecera del partido "Tres Lomas", provincia de Buenos Aires, Argentina.
 José María Blanco (actor) (1935) Actor, guionista y director español. 

en:José María Blanco